Топик — село Куяльницької сільської громади в Подільському районі Одеської області
 Топик — одяг
 Топик — персонаж казки М. М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів»

Паронім 
 Топік ( — «тема», від  — «тематичний») — розмовна назва теми на Інтернет-форумі